A Super League Belgium női labdarúgásának legfelsőbb osztályú bajnoksága, melyet 2015-ben hoztak létre.

Története 
Belgiumban 1924-től már rendeztek nem hivatalos női futball versenyeket, a háború alatt azonban 1934-ben megszűntek a hosszútávra szőtt tervek és egészen 1971-ig kellett várni, amikor a Belga labdarúgó-szövetség kiírta az első női labdarúgó-bajnokságot. 2012-ben a Holland labdarúgó-szövetséggel közösen megvalósították a BeNe League kiírását, azonban három szezon után különváltak és újra saját bajnoki rendszert építettek fel 2015-ben.

A 2021–2022-es szezon résztvevői

Bajnokok 

Az alábbi táblázat a belga női bajnokságok győzteseit tartalmazza.

Klubonként

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Division 1
Division 2
Belga női labdarúgókupa
Belga női labdarúgó-szuperkupa
Női UEFA-kupa
UEFA Női Bajnokok Ligája

Női labdarúgó-bajnokságok
Belgium női labdarúgása